

Astronomia 
 Chappe – cratere lunare
 16238 Chappe – asteroide della fascia principale

Persone 
 Claude Chappe – inventore francese
 Taymi Chappé – schermitrice cubana naturalizzata spagnola